Финал Кубка шотландской лиги 1996 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1996/97, состоявшийся 24 ноября 1996 года на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Харт оф Мидлотиан». Обладателями трофея стали футболисты «джерс», победившие в этом драматичном матче со счётом 4:3 благодаря «дублям» Алли Маккойста и Пола Гаскойна.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Харт оф Мидлотиан»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1996
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1996 году
Ноябрь 1996 года
События 24 ноября
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1996 году